Графиня Маргарета Хедвиг Альстрёмер (; 12 декабря 1763 — 19 февраля 1816) — шведская художница и певица.

Член Королевской шведской академии искусств и Шведской королевской музыкальной академии.

Биография 
Маргарета Альстрёмер родилась в семье барона, государственного деятеля и музыканта-любителя  и Кристины Марии Олонберг. Её дедом со стороны отца был знаменитый , которого называли в Швеции пионером современного сельского хозяйства и промышленности. Девочка воспитывалась в культурной среде. Её отец сделал свой дом центром культурной жизни города Гётеборга, был известен как основатель театра Comediehuset (1779). Маргарета Альстрёмер и её сестры, Кристина и Анна, а также их брат Джонас, принимали участие в качестве певцов, музыкантов и актёров в концертах и представлениях любительских театров в Гётеборге и Стокгольме.

Альстрёмер слыла «искусным любителем живописи» и в 1795 году была избрана подавляющим большинством голосов членом Академии художеств. Она также пела на частных концертах и общественных благотворительных концертах и в том же году была избрана в Академию музыки, куда до неё избирались только профессиональные певицы, такие как шведская оперная певица и композитор Элизабет Олин (1782, Elisabeth Olin), певица Кристина Фреденхейм (1762—1841, Christina Fredenheim) и певица Анна Брита Венделис (1741—1804, Anna Brita Wendelius), затем в 1801 году сёстры София (1773—1858) и Эмили (1780—1863) Брендел, Ульрика Бук, скрипач и певица Мария Антуанетта Петерсен (1771—1855). В Академию Художеств в 1797 году была принята ещё одна непрофессиональная художница, Вендела Густава Спарре (1772—1855, Wendela Gustafva Sparre). В 1799 году Маргарета Альстрёмер приняла участие в стокгольмском концерте вместе с певцами Кристоффером Кристианом Карстеном, Марианной Эренстрём и Кристиной Фреденхайм. Альстрёмер играла на клавикорде.

В 1781 году Альстрёмер вышла замуж за генерал-майора графа Нильс-Августа Кронстедт-аф-Фуллерё. В 1788 году её муж был приговорен к расстрелу за неподчинение властям, но вместо этого был заключен в крепость Варберг. В 1792 году по приказу короля Карла XIII он был выпущен на свободу.

Литература 
 Anna Ivarsdotter Johnsson and Leif Jonsson: Musiken i Sverige, Frihetstiden och Gustaviansk tid 1720—1810.
 Jan Ling: Apollo Götenburgis. Patrick Alströmer och musiklivet i Göteborg vid 1700-talets slut (1999)
 Stellan Mörner: Ett musikbrev 1799 från Genseric Brandel till Bernhard Crusell (1967)
 Gustaf Hilleström: Kungl. Musikaliska Akademien, Matrikel 1771—1971

Примечания

Ссылки 
 Anteckningar om svenska qvinnor
 The Alströmer Collection manuscripts
 Countess Alstromer Georgian Swedish Landscape

Художницы XVIII века
Художницы XIX века
Члены Шведской королевской академии искусств
Члены Шведской королевской музыкальной академии
Художницы Швеции